Il doppio del torneo di tennis Fortaleza Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nelson Aerts e Danilo Marcelino che hanno battuto in finale Oliver Fernández e Gerardo Martínez 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Nelson Aerts /  Danilo Marcelino (Campioni)
 Ricardo Acioly /  Mauro Menezes (semifinali)

 Alexandre Hocevar /  César Kist (semifinali)
 Oliver Fernández /  Gerardo Martínez (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Fortaleza Challenger 1991